Big Lake kan syfta på:
 Big Lake, Alberta – en sjö i Kanada
 Big Lake, Minnesota – en stad i Sherburne County i USA
 Big Lake, Tasmanien – en sjö i Australien